Molekulska formula -{C18H23NO2}- se može odnositi na:

 Butinazocin
 Ketazocin
 Dezokodein